At-Tall – miasto w Syrii w prowincji Damaszek,
 At-Tall – dystrykt muhafazy Damaszek w Syrii
 At-Tall – (także: Et-Tell) stanowisko archeologiczne w Dystrykcie Północnym w Izraelu, przez część archeologów identyfikowane z lokalizacją biblijnego miasta Betsaida,
 At-Tall – stanowisko archeologiczne w Zachodnim Brzegu w Izraelu, identyfikowane z lokalizacją biblijnego miasta Ai,
 At-Tall – dawna palestyńska wieś położona 14 km na północny wschód od Akki w Dystrykcie Akki w Mandacie Palestyny